Die US Open 2005 fanden vom 4. bis 8. November 2005 in Boston, Massachusetts, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und war mit 50.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 5 Star. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2005/06 und war mit 24.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Silver 15.

Titelverteidiger bei den Herren war Lee Beachill, der auch in diesem Jahr das Turnier zum insgesamt zweiten Mal gewann. Im Endspiel setzte er sich gegen David Palmer mit 11:7, 9:11, 8:11, 11:1  und 11:8 durch. Bei den Damen gewann Natalie Grinham den Titel, nachdem sie im Finale Vicky Botwright mit 9:7, 9:10, 9:3 und 9:4 besiegt hatte. Vorjahressiegerin Natalie Grainger zog ihre Teilnahme kurz vor Beginn verletzungsbedingt zurück.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus je 16 Spielern, die acht besten Spieler wurden jeweils gesetzt. Wildcards wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2005/06
WSA World Tour 2005/06
2005
Squashturnier in Boston